Wojnowo ist der Name mehrerer Orte in Polen

 Wojnowo (Kargowa), Dorf in der Gemeinde Kargowa, Powiat Zielonogórski, Woiwodschaft Lebus, bis 1934 Woynowo, 1934 bis 1945: Reckenwalde, Kreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg
 Wojnowo (Sicienko), Dorf in der Gemeinde Sicienko, Powiat Bydgoski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1945: Wahlstatt, Kreis Bromberg, Westpreußen
 Wojnowo (Murowana Goślina), Dorf in der Gemeinde Murowana Goślina, Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen
 Wojnowo (Zbójno), Dorf in der Gemeinde Zbójno, Powiat Golubsko-Dobrzyński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, 1942 bis 1945: Kriegerfeld, Kreis Rippin, Westpreußen
 Wojnowo (Ruciane-Nida), Dorf in der Gemeinde Ruciane-Nida, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Eckertsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Wojnowo (Szczecinek), Dorf in der Gemeinde Szczecinek, Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Grünbüch, Kreis Neustettin, Pommern

 Wojnowo Małe, Ortsteil von Danzig
 Wojnowo Wielkie, Ortsteil von Danzig

sowie
 Jezioro Wojnowo, ein See in Masuren